Розета може да се отнася за:

 Розета – европейско наименование на град Рашид в Египет, известен с намерения там Розетски камък, или кръстеният на него
 Розета (космически апарат)
 Розета, розетка – орнамент, например в:
 Розетен прозорец – вид стъклопис
 Розета от Плиска – прабългарски артефакт
 Розета (филм)

Вижте също 
 Розетка (пояснение)